Fredsmonumentet kan syfta på:
Fredsmonumentet (staty) – en staty av Carl Milles i Saint Paul, Minnesota, USA
Fredsmonumentet i Eda – ett fredsmonument från 1914 för 100 års fred mellan Sverige och Norge i Morokulien
Fredsmonumentet i Hiroshima – ett fredmonument från 1915 i Hiroshima
Fredsmonumentet i Karlstad – ett fredsmonument i Karlstad från 1955 till minne av den fredliga unionsupplösningen mellan Sverige och Norge år 1905